Антерос:

 Антерос — в древнегреческой мифологии бог отрицания любви.
 Антерос (епископ) — римский епископ, занимавший первосвященнический престол всего 1 месяц и 12 дней (21 ноябр. 235 до 3 янв. 236). Летопись пап приписывает ему первоначальное составление деяний мучеников.
 1943 Антерос — астероид в Солнечной системе.

Примечания